

Клодзіно — село в гміні Пшелевіце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Клодзіно — село в гміні Барвіце Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Клодзіно — село в гміні Ромбіно Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Клодзіно — село в гміні Ґольчево Каменського повіту Західнопоморського воєводства